Segovia (stad) in Spanje
Segovia (provincie) in Spanje
Segovia (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Cancionero de Segovia, een liedboek uit de late 15e eeuw, dat bewaard wordt in de kathedraal van Segovia
Andrés Segovia, Spaans gitarist
Segovia (Roussel), een compositie van Albert Roussel voor gitaar, geschreven voor Andrés Segovia